Иван Павлович Алабышев (1910—2000) — советский государственный деятель.

Биография 
Родился 1 августа 1910 г. в деревне Красновская Шенкурского уезда Архангельской губернии. Окончил Вологодский пединститут (1935), Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1954). Член ВКП(б) с 1939 года.

В 1929—1976 годах:
 заведующий Целезерской начальной школой,
 заведующий Березниковским роно,
 1938—1942 председатель Березниковского (Виноградовского) райисполкома,
 1942—1944 председатель Няндомского райисполкома,
 1944—1946 заместитель председателя Архангельского облисполкома,
 1946—1948 председатель Архангельского горисполкома,
 1948—1951 первый заместитель председателя Архангельского облисполкома,
 1951—1954 учёба в ВПШ,
 1954—1962 первый заместитель председателя Архангельского облисполкома,
 1962—1965 заместитель председателя Архангельского облисполкома,
 1965—1973 председатель областной плановой комиссии,
 1973—1976 старший референт Архангельского облисполкома.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 3-го созыва.

Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени (1957, 1971), орденом Красной Звезды (1945), медалями.

Умер в Архангельске в 2000 году.

Ссылки 
 Алабышев
 http://arh-necropol.narod.ru/index/alabyshev_ivan_pavlovich/0-777

Председатели районных исполкомов РСФСР
Депутаты Архангельского областного совета
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Члены КПСС
Председатели Архангельского горисполкома